Volleybalvereniging Van Slag is een studentenvolleybalvereniging in Utrecht. De vereniging is opgericht op 12 mei 1984 in Utrecht. Van Slag heeft gemiddeld 450 leden, verdeeld over 48 teams, en is hiermee de grootste studentenvolleybalvereniging van Nederland. Van Slag is gevestigd op studentensportcomplex Olympos in Utrecht.

Van Slag speelt geen NeVoBo competitie maar interne competitie, in tegenstelling tot zustervereniging USV Protos. Alle teams zijn verdeeld over 8 verschillende poules waarbinnen ze iedere week één wedstrijd spelen. Na iedere speelronde van 5 weken promoveren de twee hoogste teams en degraderen de twee laagste teams in het klassement.

Van Slag is naast volleybalvereniging ook voornamelijk een gezelligheidsvereniging. Naast de wedstrijden worden er veel verschillende activiteiten en uitjes georganiseerd door de verschillende commissies. Van Slag telt in totaal 15 commissies die jaarlijks wisselen. Om de vijf jaar is er een extra commissie, genaamd de LustrumCie. Zij organiseren extra activiteiten om het lustrum te vieren. Sinds 2009 organiseert Van Slag een jaarlijks terugkerend openbaar grasvolleybaltoernooi onder de naam ‘Van Gras’. Ieder jaar doen hier meer dan 300 mensen aan mee.

Bestuur 
Van Slag heeft een jaarlijks wisselend bestuur, bestaande uit 6 bestuursleden, dat van start gaat vanaf 1 september. Het kandidaatsbestuur wordt ieder jaar op de voorjaars ALV gepresenteerd. Het bestuur 2019-2020 (35e lustrumbestuur) heeft zich als volgt geconstitueerd:

Externe link 
 Officiële website

Nederlandse volleybalclub
Studentensportvereniging in Utrecht (stad)